Токари — топоним

Белоруссия 
 Токари — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Токари — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Токари — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Токари — хутор в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кировская область
 Токари — деревня на территории Пасеговского сельского поселения Кирово-Чепецкого района.
 Костромская область
 Токари — деревня в Макарьевском районе.
 Ленинградская область
 Токари — посёлок, Подпорожское городское поселение Подпорожского района.
 Токари — железнодорожная станция на 315 км Октябрьской железной дороги в посёлке Токари Подпорожского района.
 Оренбургская область
 Токари — хутор, Краснооктябрьский сельсовет Октябрьского района.
 Псковская область
 Токари — деревня в Новосокольническом районе, Вязовская волость.
 Республика Марий Эл
 Токари — деревня в Горномарийском районе.
 Свердловская область
 Токари — деревня, Артинского городского округа.

Украина 
 Полтавская область
 Токари — село, Лохвицкий район.
 Сумская область
 Токари — село, Лебединский городской совет.
 Токари — село, Сумский район.

См. также 
 Токарь (значения)
 Токкари